2-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 26 клубов. Чемпионский титул защищал «Кайрат» (Алма-Ата).

Регламент 

Согласно регламенту соревнования проходили в два этапа.

На предварительном этапе команды были разделены на две группы и должны были сыграть матчи в 2 круга. 6 лучших команд из каждой группы выходили в финальный этап в борьбу за 1-12 места. Остальные команды разыгрывали между собой 13-26 места.

В финальном этапе соревнования проходили в 2 круга без учёта очков, набранных на предварительном этапе. Команды, занявшие с 17 по 26 места выбывали в создаваемую Первую лигу.

За победу в матче начислялось 2 очка, за ничью — 1 очко. Проигравшие команды очки не получали.

Определение мест в случае равенства очков 

В случае равенства очков у двух или более команд их места (кроме первого) в итоговой таблице чемпионата и в итоговой таблице первого этапа определяются по следующим критериям:

 Наибольшее количество побед во всех матчах;
 Наибольшее количество забитых мячей;
 Разность забитых и пропущенных мячей.

Участие команд в азиатских кубках 

По итогам чемпионата команда, занявшая первое место получала право участия в Азиатском кубке чемпионов  сезона 1994/1995.

Обладатель Кубка Казахстана 1993 - получал право участия в Кубке обладателей кубков Азии  сезона 1994/1995.

Участники

Изменения 

После сезона-1992 Высшую лигу покинули 3 клуба:
 «Металлист» (Петропавловск) — 19-е место (недостаток финансирования).
 «Арман» (Кентау) — 22-е место (расформирован).
 ЦСКА (Алма-Ата) — 24-е место (расформирован).

Вместо них в Высшую лигу были приглашены 4 новых клуба:
 «Динамо» (Алма-Ата).
 «Достык» (Алма-Ата).
 «Намыс» (Алма-Ата).
 «Карачаганак» (Аксай).

Участниками чемпионата Казахстана 1993 года стали 26 клубов. Четырьмя клубами была представлена Алма-Ата, двумя командами были представлены Кокшетау и Шымкент, одной командой были представлены Акмола, Актау, Актюбинск, Джамбул, Джезказган, Караганда, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Семипалатинск, Талдыкорган, Темиртау, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск, Хромтау и Экибастуз.

По ходу чемпионата:
 «Кокшетау» (Кокшетау) — снялся после 8-го тура, результаты проведённых им матчей были аннулированы.

География соревнований

Предварительный этап

Группа «A»

Группа «Б»

Финальный этап

За 1-12-е места

За 13-25-е места 

* «Тараз» (Джамбул) получил путёвку в Кубок обладателей Кубков Азии-1994/95 как финалист Кубка Казахстана, так как «Достык» (Алма-Ата) был расформирован по окончании сезона.

Ссылки 
 Чемпионат Казахстана 1993 на сайте FootballFacts.ru

1993
Футбол в Азии в 1993 году
Футбол в Казахстане в 1993 году